Welskopf ist der Name von:

 Rudolf Welskopf (1902–1979), Widerstandskämpfer
 Liselotte Welskopf-Henrich (1901–1979), Schriftstellerin und Althistorikerin
Siehe auch:
 Welskop